Deutsch Zoltán (Budapest, 1975. október 27. –) tanár, médiaszakértő.

Élete 
Az általános iskola elvégzése után a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnáziumba járt, ahol 1994-ben érettségizett, dráma tagozaton. A középiskola elvégzése után egy tanévet a Hunter College-ban, New Yorkban tanult, elsősorban angol nyelvet és képzőművészetet, Lionel Gilbert keze alatt.

1995-ben felvételt nyert a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karára, ahol 2000 júniusában kiváló eredménnyel szerzett filozófiakutató és -tanári oklevelet.

2006-ban felvételt nyert a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán induló Filozófia Doktori Iskolába, amelyen 2008-ig elvégezte tanulmányait, és abszolutóriumot szerzett. Témája a gondolatkísérletek.

2002–2004-ben a Színház- és Filmművészeti Egyetem drámatanár tanszakán tanult, és szerezte meg második diplomáját.

A tanári diploma megszerzése után, 2000. szeptembertől középiskolai tanárként egykori alma materében, a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnáziumban dolgozik.

2008–11-ben a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Karán, a rajz tanszéken képi ábrázolást tanult.

2016–18-ban az ELTE Mozgókép és médiaismeret szakirányát végezte el.

Rajzot tanított két évig a Bókay János Szakgimnáziumban.

2018-tól Média tanításmódszertant és IKT. használatot tanít a Károli Gáspár Református Egyetemen mint meghívott oktató.

2019-ben együttműködve a Kontraszt műhellyel és a Prekog alfa szervezetekkel drámatanárként továbbképzést tart az ország tanárainak az első világháborúról.

2019-től drámát tanít az Apáczai Csere János Gimnáziumban, ugyanitt színjátszókört vezet.

2019-től filozófiát tanít a Budapest Schoolban

 2005 áprilisában meghívott szakemberként működött közre a „Válaszd a tudást!” című M1-produkcióban.
 2016 óta rendszeres meghívott előadója az M5 Ismerd meg! című ismeretterjesztő műsorának.
 2016 februárjában megtartotta a világ leghosszabb filozófiaóráját, ami egyben hivatalos magyar rekord.
 2022 köznevelési szakértői lektor az ELTE megbízásából a filozófia szakon.

Publikációs lista 
 Honnan az erő? A gondolatkísérletek megalapozása, Tavaszi Szél Konferencia, DOSZ, 2008. 05. 23-25., Károli Gáspár Református Egyetem
 Interesting Debate or Stories of the History of Argumentation, 6th International Conference of PHD Students, 2007. 08. 12-18. 
 Laboratory of Thinking, Phd. microCAD, International Scientific Conference, 2007. 03. 22-23. 
 Az érdekes vita és a beszédaktusok kapcsolata, Doktoranduszok Fóruma, 2006. 11. 9. 
 A vita és a beszédaktusok, microCAD, International Scientific Conference, 2006. 3. 16-17.
 A posztmodern dráma elmélete, Platán I. évfolyam, 1. szám, Miskolci Egyetem, 2004. 03. 01.
 Van-e kapcsolat a színház és a politika között?, Doktoranduszok Fóruma, Miskolci Egyetem, Egyetemváros, 2001. 11. 06.
 Lehetséges-e azonos identitás párhuzamos világokban? Tudományos Diákköri dolgozata, nyelvfilozófiai problémáival foglalkozott. Miskolci Egyetem, Egyetemváros, 1998

2008. november 19-én részt vett a Szegedi Tudományegyetemen tartott Művészetelméleti és művészetkritikai TDK konferencián A metafora szerepei című munkával, amellyel első helyezést ért el, és megnyerte a jogot az OTDK-n való részvételre.

Egyéb említésre méltó munkái 
 A biztosításügy jogi szabályozásának aktuális kérdései Magyarországon (Biztosítási szaktanácsadójog témakörben)
 A Ford Focus magyarországi bevezetése különös tekintettel a marketingkommunikációs tevékenységekre (marketing-, reklámmenedzsment témakörben) Szakmai gyakorlatot a Michelin Hungary Kft.-nél szerezett.

Egyéb felsőfokú végzettségei 
 Felsőfokú biztosítási szaktanácsadó (Biztosítási Oktatási Intézet, 1998)
 Felsőfokú marketing- és reklámmenedzser (EDE Hungary, 2000)

Egyéb eredményei 
 Kreativitási Olimpia I. helyezés (Odyssey of the Mind, Egyesült Államok, 1992)
 2005 májusában bíróként vett részt a Kreativitási Olimpián (OM, Egyesült Államok).
 2015-ben mint edző kijuttatott egy csapatot a világversenyre
2015-ben előadást tartott a Jó gyakorlat konferencián az Oktáskutató és Fejlesztő Intézet szervezésében a drámatanítás gyakorlatáról
 2016-ban megtartotta a leghosszabb filozófiaórát, ez hivatalos magyar rekord, nem hivatalos világrekord is egyben
 Országos minősítéssel, illetve Különdíjakkal rendelkezik különböző színjátszó fesztiválokról (Vasvártól Hódmezővásárhelyig).

 Fontosabb rendezései: Kakukk?; Danaidák; Stetl; A tavasz ébredése…
 Elnyerte diákjaival az Év Iskolarádiója címet a DÚE magazintól.
 Fellépett a Műcsarnokban 2000-ben Gálik Éva rendezésében a Sárból tovább című táncszínházi darabban

Hazai kiállításai 
 1993. Elfeledett betűk (megnyitotta Keresztúri József)
 1994. 20 éves a Gaál Imre Stúdió
 1996. A Vörösmarty Mihály Gimnázium Kiállítása (megnyitotta T. Millavári Silvia)
 1996. Fiatal grafikusok kiállítása (Litera Nova Kiadó)
 1997. Angyalok és emberek (megnyitotta Gion Nándor)
 2000.  Kamara kiállítás a RÉT galériában (megnyitotta Huzella Péter)
 2003. Egyszerű fotók (megnyitotta Pap Gábor)
 2007. Fotókiállítás a Fonóban (megnyitotta dr. Bognár László)
 2010. Művészeti diákkörök kiállítása 2008; 2009
 2011. Kiállítás az Arabescában

Külföldi kiállításai 
 1995. New York YMCA Csoportos kiállítás (megnyitotta Lionel Gilbert)
 2011. Római Magyar Akadémia Street Csoportos kiállítás (Roskó Gábor szervezésében)

Könyvillusztrációk 
 Bényi Gergely: Elfeledett betűk (1993)
 Holczer Péter–Kiss Nóra–Németh András: Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak (1995)
 Siklósi Horváth Klára: Az utolsó előtti mamut álma (1994)
 Deák Judit: Ladies and gentleman (2016)

Jegyzetek

További információk 
 https://www.antikvarium.hu/szerzo/deutsch-zoltan-63690
 https://web.archive.org/web/20170117222213/http://drama.hu/node/685
 http://hvg.hu/itthon/20160224_Deutsch_Zoltan_filozofia_tanitas
https://civilhetes.net/cimkek/deutsch-zoltan
 http://nepszava.hu/cikk/1086431-meltokeppen-akartam-bucsuzni-kedvenc-tantargyamtol 
 http://www.magyarrekord.hu/matek-helyett-filozofia-33-oran-at-tarto-iskolai-tanora/
 https://nava.hu/id/3070720/
 https://nava.hu/id/221578/
 https://nava.hu/id/3032074/
http://www.apaczai.elte.hu/?menu=tanaraink&szemely=77596153503
https://btk.kre.hu/index.php/2015-10-20-11-09-16/2015-10-20-11-15-36/tanarkepzo-kozpont/letoltheto-dokumentumok/category/898-nappali-kepzes.html

1975-ben született személyek
Élő személyek
Magyar filozófusok
Magyar pedagógusok